Chłodnica Górska (ang. Radiator Springs) – fikcyjne miasteczko występujące w amerykańskim pełnometrażowym filmie animowanym pt. Auta. Chłodnica Górska znajduje się na drodze 66, tak jak miasto Peach Springs położone w hrabstwie Mohave, w północno-zachodniej części Arizony w Stanach Zjednoczonych. Dzięki miastu Peach Springs powstał pomysł stworzenia filmu Auta i nazwy miejscowości.. Oba miasta dawniej były miejscem turystycznym, lecz gdy zbudowano autostradę miasta straciły na popularności. Aczkolwiek dzięki filmowi Auta Peach Springs znów stało się popularne. Według filmu miejscowość została założona przez Stasieńka, któremu postawiono w niej pomnik. Według jednego z dodatków do filmu pomysł na nazwę przyszedł mu do głowy, gdy sprzedawał korki do chłodnic. Trafił tam Zygzak McQueen po tym, jak zboczył z autostrady. Jest to także miejsce zamieszkania byłej legendy wyścigów, Hudsona Horneta, który 3 razy z rzędu zdobył Złoty Tłok.

Przypisy 

Fikcyjne miasta
Auta